Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Alicante. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 03000. Indien een gemeente twee verschillende officiële namen heeft staat eerst de Spaanse, dan de Valenciaanse naam vermeld.

 
Alicante